Meierbach ist der Name folgender Flüsse:

 Meierbach (Meiße) zur Meiße
 Meierbach (Mosel)
 Meierbach (Weser)

Siehe auch:
 Maierbach